Ху́ммули (), ранее Гумельсгоф, Гуммельсгоф — посёлок в волости Тырва уезда Валгамаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входил в состав волости Хуммули и был её административным центром.

География 
Расположен у шоссе Валга—Тырва недалеко от реки Вяйке-Эмайыги (Эмбах). Расстояние до уездного центра — города Валга — 13 километров, до волостного центра — города Тырва — 12 километров.  Высота над уровнем моря — 61 метр.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 310 человек, из них 287 (92,6 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в посёлке проживали 268 человек, из них 134 мужчины и 134 женщины; детей в возрасте до 14 лет включительно — 33, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 65.

Численность населения посёлка Хуммули:

История 

Гумельсгоф (Хуммули) впервые упомянут в 1226 году в акте Тартуского епископа и рыцарского ордена о разделении земель (terra Humularia). На немецком языке поселение называлось Гуммельсгоф (Hummelshof). Во времена Северной войны здесь состоялось крупное сражение между русскими и шведскими войсками.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1897 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, мыза обозначена как мз. Альтъ Хуммельсхофъ. Местечко входило в Феллинский уезд, Лифляндской губернии.

К востоку от здания поселковой школы, на берегу реки Вяйке-Эмайыги, расположены группа курганов и средневековое кладбище.

Посёлок был создан в 1977 году на основе поселения Хуммули. В советское время он был центром опорно-показательного совхоза «Хуммули», созданного в 1961 году. Входил в Хуммулиский сельсовет Валгаского района.

Инфраструктура 
В посёлке есть основная школа, народный дом, библиотека и магазин. Работает дом по уходу. Школа работает с 1930 года в бывшем господском доме мызы Хуммули.

Примечания 

Тырва (волость)
Населённые пункты Эстонии